Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2013 vond plaats van 25 februari tot en met 2 maart 2013 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de dertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2013. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sara Errani uit Italië was als eerste geplaatst. Zij wist haar titel te prolongeren door in de finale de als tweede geplaatste Spaanse Carla Suárez Navarro in twee sets te verslaan. Het was Errani's zevende WTA-titel. Zij incas­seerde US$ 40.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was als vijfde geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin ze werd verslagen door Sara Errani.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Mandy Minella en Megan Moulton-Levy, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het als vierde geplaatste Spaanse duo Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Colombiaanse koppel Catalina Castaño en Mariana Duque Mariño in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het Spaanse duo had ook in 2007 al de dubbelspeltitel in Acapulco weggesleept, en veroverde nu hun derde gezamenlijke titel. Domínguez Lino had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2013
Acapulco